

Cinema 
 The Last Man – film del 1916 diretto da William Wolbert
 The Last Man – film del 1932 diretto da Howard Higgin
 The Last Man – film del 2000 diretto da Harry Ralston
 The Last Man – film del 2018 diretto da Rodrigo H. Vila

Fumetto 
 The Last Man – manga di Tatsuya Egawa

Letteratura 
 L'ultimo uomo (The Last Man) – romanzo di Mary Shelley del 1826